

Porte Saint-Georges (Le Puy-en-Velay) ;
 Porte Saint-Georges (Nancy) ;
 Porte Saint-Georges (Vendôme).